Equação diferencial ordinária;
EDO, um tipo de memória RAM;
Período Edo, uma fase da história do Japão.

Localidades
Edo, nome da antiga capital japonesa, hoje chamada Tóquio;
Edo, um estado da Nigéria.

Desambiguações de siglas